Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Barcelone du 16 au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Fuchs.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Nathalie Fuchs.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Espagne
Sport en Espagne en 1972
Sport en octobre 1972